Naselja u Hrvatskoj:
 Pobrđani (Čazma), naselje u općini Čazma
 Pobrđani (Sunja), naselje u općini Sunja
 Pobrđani Vojakovački, gradsko naselje Križevaca

Naselja u BiH:
 Pobrđani (Donji Vakuf, BiH), naselje u općini Donji Vakuf
 Pobrđani (Bosanska Dubica, BiH), naselje u općini Bosanska Dubica
 Pobrđani (Bosanska Kostajnica, BiH), naselje u općini Bosanska Kostajnica